Haplomunna är ett släkte av kräftdjur. Haplomunna ingår i familjen Haplomunnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Haplomunna